8800 Брофі — астероїд головного поясу
  Джед Брофі (, нар. 1963 р.) -  новозеландський актор.
 Бріджид Брофі (12 червня 1929 — 7 серпня 1995) — британська письменниця.